Понарь:

 Понарь — деревня в Хиславичском районе Смоленской области России.
 Понарь — река в России, протекает в Шатурском районе Московской области, левый приток Большой Ушмы.